Це неповний список пісень випущених американським панк-рок гуртом The Offspring в алфавітному порядку. Список включає в себе треки з кожною зі студійних альбомів The Offspring The Offspring (1989), Ignition (1992), Smash (1994), Ixnay on the Hombre (1997), Americana (1998), Conspiracy of One (2000), Splinter (2003), Rise and Fall, Rage and Grace (2008) і Days Go By (2012). Вона також включає треки зі збірників Greatest Hits (2005) і  Happy Hour! (2010), а також дві платівки Baghdad (1991) і Club Me (1997) і треків, які група записала до 1989 року. Бонусні треки зі студійних альбомів, бі-сайди і треки зі збірників та саундтреків різних артистів також перераховані тут.

Дивись також 
 Дискографія The Offspring

Примітки 

пісні The Offspring
Offspring